91 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 91 км — зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
 91 км — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці